Поли́птих ( — «состоящий из многих дощечек», от  — «многочисленный» +  — «табличка, дощечка») — многозначный термин.
 Полиптих в античности и в начале средних веков — три или более навощённые дощечки, скреплённые наподобие книги и использовавшиеся для записей
 Полиптих — в христианской церкви таблицы или листы, вместе сложенные и переплетенные, куда вписывались многие имена живых и усопших.
 Полиптих — многостворчатый живописный или рельефный складень. Особым типом полиптиха является походная церковь
 Полиптих — несколько картин, связанных общим замыслом (темой), а также единством цветового и композиционного строя. См. также: диптих, триптих, пентаптих, ретабло.
 Полиптих (полиптик,  от ) в средневековой Европе, особенно в раннее средневековье, — опись монастырских владений. Такая опись включала перечень и описание земель, угодий, строений, а также зависимых крестьянских держаний (с указанием имён крестьян и их повинностей).